La UAE Pro-League 2013-2014 è stata la 39ª edizione della massima competizione nazionale per club degli Emirati Arabi Uniti, la sesta dall'introduzione del calcio professionistico negli Emirati e la prima con il nuovo nome di UAE Arabian Gulf League, la squadra campione in carica è l'Al-Ain, che nella precedente stagione si è aggiudicata l'undicesimo titolo nazionale.

Alla competizione prenderanno parte nuovamente 14 squadre, tra cui le due neo-promosse Sharjah ed Emirates Club.

L'Al-Ahli vince il suo sesto titolo nella sua storia con quattro giornate di anticipo.

Squadre partecipanti

Giocatori stranieri

Classifica 

Legenda:
      Campione degli Emirati Arabi Uniti e ammessa alla AFC Champions League 2015
      Ammesse alla AFC Champions League 2015
      Retrocessa in UAE Second Division 2014-2015

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

classifica marcatori 
 aggiornato al 11 maggio 2014

Premi individuali della Pro League 
Di seguito i vincitori.

Note

Collegamenti esterni 
 

2014
Calcio nel 2013
Calcio nel 2014